L'édition masculine 2017 du tournoi de tennis de Moscou se déroule du 16 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Damir Džumhur remporte l'épreuve en simple, Max Mirnyi et Philipp Oswald celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Brésilien Thomaz Bellucci, de l'Espagnol Feliciano López, du Russe Karen Khachanov et du Serbe Janko Tipsarević. Ils sont respectivement remplacés par Blaž Kavčič, Evgeny Donskoy, Alexander Bublik et Dušan Lajović.

Pendant le tournoi 
C'est la première fois dans l'ère Open que deux Bosniaques atteignent et s'affrontent en demi-finale d'un tournoi ATP. C'est finalement Damir Džumhur () qui se qualifie pour la finale après avoir pris le meilleur sur son compatriote Mirza Bašić (), qui se hissait pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré d'un tournoi du circuit principal.

Lauréats 
Damir Džumhur remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Ričardas Berankis.

En double, Max Mirnyi et Philipp Oswald décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Damir Džumhur et Antonio Šančić. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2017)
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2017
Moscou
Sport en Russie en 2017
Tennis en octobre 2017
2017 à Moscou